FACS steht für:
 Facial Action Coding System, ein Kodierungsverfahren zur Beschreibung von Gesichtsausdrücken
 Fellow American College of Surgeons, die Mitglieder der US-amerikanischen chirurgischen Fachgesellschaft
 Firmware ACPI Control Structure, ein offener Industriestandard für Energieverwaltung
 Fluorescence activated cell sorting, zytometrisches Messverfahren, das in der Biologie und in der Medizin zur Anwendung kommt

Siehe auch:
 Fax (Begriffsklärung)
 Fachs

Abkürzung